

Arte
Pericle, principe di Tiro – dramma di Shakespeare

Onomastica
Pericle – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Pericle – statista ateniese del V secolo a.C.
Pericle il Giovane – figlio del precedente